Электри́ческий адмитта́нс (фр. admittance от лат. admittere пропускать, впускать) — комплексная проводимость двухполюсника для гармонического сигнала. В русскоязычной литературе этот термин обычно не применяется — вместо него употребляется термин «комплексная проводимость» (см., например, ).

Стандартное обозначение адмиттанса в формулах — Y или y, размерность — dim Y = L−2M−1T3I2, единица измерения в СИ — сименс. Сокращенные обозначения — См, международное — S.

Математический смысл 
Под полной проводимостью понимают величину, обратную импедансу (полному сопротивлению):

 

где Z — импеданс; G — действительная составляющая полной проводимости (англ. conductance); B — мнимая составляющая полной проводимости (англ. susceptance).

Действительная и мнимая составляющие адмиттанса связаны с составляющими импеданса следующим образом:

  ; 

где R и X — соответственно активная и реактивная составляющие импеданса

Модуль адмиттанса равен:

Физический смысл 
Эквивалентную схему пассивного линейного двухполюсника в цепи переменного тока можно представить в виде двух соединенных параллельно элементов — идеального резистора с чисто активным сопротивлением и идеального (линейного и без потерь энергии) реактивного элемента (конденсатора или катушки индуктивности). При таком эквивалентном замещении активная проводимость резистора будет соответствовать действительной составляющей комплексной проводимости, а реактивная проводимость катушки или конденсатора — мнимой составляющей.

Закон Ома при использовании комплексной проводимости записывают в виде:

  или 

где I — сила тока; IA и IR — активная и реактивная составляющие тока; U — напряжение на участке цепи

Измерения 
Для измерения адмиттанса применяются измерители иммитанса, анализаторы импеданса, измерители добротности, при этом измерения производятся косвенным методом, а в диапазоне СВЧ также используются измерительные линии и измерители полных сопротивлений тоже косвенным методом.

Литература

Ссылки 
 Компактные обозначения

См. также 
 Электрический импеданс

Радиотехнические величины и параметры
Физические величины
Теоретические основы электроники
Электричество